Treća hrvatska nogometna liga – skupina Jug   2002/03.

Ljestvica

Povezani članci 
 2. HNL 2002./03. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2002./03.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2003./03.
  

2002./03. Jug
3-jug